11-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 2002 році. Змагання проводилось вперше після створення Російської Прем'єр-Ліги. Титул чемпіона Росії вперше здобув футбольний клуб Локомотив.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
2002 у Росії
Росія